Rutland è una contea dell'Inghilterra. Può riferirsi anche a:

Geografia
India
Rutland – isola delle Andamane e Nicobare

Irlanda
Rutland – isola della Contea di Donegal

Stati Uniti d'America
 Rutland – città della Contea di Sargent, Dakota del Nord
 Rutland – villaggio della Contea di LaSalle, Illinois
 Rutland – città della Contea di Humboldt, Iowa
 Rutland – città della Contea di Worcester, Massachusetts
 Rutland – charter township della Contea di Barry, Michigan
 Rutland – città della Contea di Jefferson, New York
 Rutland – villaggio della Contea di Meigs, Ohio
 Rutland – township della Contea di Tioga, Pennsylvania
 Rutland – capoluogo della Contea di Rutland, Vermont
 Rutland – città della Contea di Dane, Wisconsin